Sugiyama se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hitoshi Sugiyama
 Tadashi Sugiyama